Köves ist der Familienname folgender Personen:

 Csaba Köves (* 1966), ungarischer Fechter
 Gábor Köves (* 1970), ungarischer Tennisspieler
 Iván Köves (1926–2015), ungarischer Musiker und Fotograf
 János Köves (1905–1970), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Tibor Kövès (1903–1953), ungarischer Autor
 Thomas Köves-Zulauf (* 1923), deutscher klassischer Philologe